Бовен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Бовен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Бовен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн

Інше 
 Боуен — вугільний басейн у Австралії.